Umzimkhulu (auch uMzimkhulu, früher Umzimkulu) steht für:

 Umzimkhulu (Gemeinde), Gemeinde in Südafrika
 Umzimkhulu (Stadt), Stadt in Südafrika
 Umzimkhulu, Fluss im Ostkap und in KwaZulu-Natal, siehe Mzimkulu River